Мике́нас () — литовская фамилия. Известные носители:

Микенас, Алюс (род. 1955) — советский и литовский шахматист, сын В. И. Микенаса.
Микенас, Антанас Казевич (1924—1994) — советский легкоатлет.
 Микенас, Владас (1910—1992) — литовский и советский шахматист.
 Микенас, Юозас (1901—1964) — литовский скульптор.